Marne kan syfta på:

Geografi

Frankrike 
1 Marne (departement), departement i regionen Grand-Est, 
2 Marne, flod, Département du Val-de-Marne,

Nederländerna 
3 Marne (vattendrag i Nederländerna), Friesland,

Tyskland 
4 Marne, Tyskland – kommun, Schleswig-Holstein,

USA 
5 Marne, Iowa, ort, Cass County, 
6 Marne, Ohio, ort, Licking County, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar